Естонський футбольний зимовий турнір 2017 — 4-й розіграш Естонського футбольного зимового турніру. Команди були розділені на чотири групи по 6 команд.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 6 січня до 26 лютого 2017 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Посилання 
 Естонський футбольний зимовий турнір на soccerway 

2017
2017 у футболі